В английском может быть как от moon (луна), так и от mun.

Фамилия 
 Мун, Алёна (род. 1989) — молдавская певица.
 Мун, Генрих Джордж (1857—1905) — британский художник.
 Мун, Гон Де (более известна, как Мун Гон Дя; род. 1947) — казахстанская эстрадная певица, заслуженный деятель Республики Казахстан.
 Мун, Джамарио — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Майами Хит».
 Мун, Джулия (род. 1963) — прима-балерина и артистический директор компании «Юниверсал балет» в Южной Корее.
 Мун Ен Сик (1903—1966) — Герой Социалистического Труда.
 Мун, Капитолина Ивановна (1925—1988) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Мун, Кит Джон — британский барабанщик, известный игрой в группе The Who.
 Мун, Михаил Валерьевич (род. 1975) — радиоведущий, игрок в «Что? Где? Когда?».
 Мун, Райан (род. 1996) — южноафриканский футболист.
 Мун, Хлоя (также известна как Мун Джиён; род. 1995) — южнокорейская пианистка.
 Мун, Элизабет (род. 1945) — американский писатель-фантаст.
 Мун Гынён — южнокорейская актриса.
 Мун Джи Хи (род. 1988) — южнокорейская биатлонистка.
 Мун Дя Хен (1887—1954) — Герой Социалистического Труда.
 Мун Ин Гук (род. 1978) — северокорейский футболист.
 Мун Ин Джин (род. 1965) — президент Движения объединения США и дочь основателя Церкви объединения Мун Сон Мёна.
 Мун Кукчин (род. 1970) — южнокорейский бизнесмен.
 Мун Сон Гиль (род. 1963) — корейский боксёр.
 Мун Сон Мён (1920—2012) — основатель Церкви Объединения.
 Мун Сон Мин (род. 1992) — южнокорейский футболист.
 Мун Хён Джин — 7-й сын Муна, сменил его на посту руководителя Церкви Объединения.
 Мун Хён Джин (также известен как Престон Мун; род. 1969) — деятель Церкви Объединения, южнокорейского неорелигиозного движения.
 Мун Чжэ Ин — корейский государственный деятель, политик, президент Республики Корея с 2017 года.
 Мун Ый Джэ (род. 1975) — южнокорейский борец.
 Мун Ю Ра (род. 1990) — южнокорейская тяжелоатлетка.

Имя 
 Пан Ги Мун — 8-й Генеральный секретарь ООН.
 Фрай, Солейл Мун — американская актриса, режиссёр.

География 
 Мун (река) — река в Таиланде, один из притоков Меконга
 Мун (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).

Нефтяная промышленность 
 МУН — методы повышения нефтеотдачи, методы увеличения нефтеотдачи

Другое 
 Мун (религия) (2 :en:Mun (religion)) — традиционная политеистическая, анимистическая, шаманистическая, синкретическая религия народа лепча.
 Сейлор Мун — японский аниме-сериал.
 Сейлор Мун (персонаж) — главная героиня одноименного сериала.

См. также 
 Moon (значения)